Émile Magniez peut désigner :
 Émile Magniez (homme politique, 1799-1865), homme politique français
 Émile Magniez (homme politique, 1876-1919), son petit-fils, également homme politique français

Homonymie de personnes